Dit is de kalender van een gewoon jaar dat begint op woensdag zoals 2014 en 2025.

(Een gewoon jaar is een jaar met 365 dagen, met andere woorden, geen schrikkeljaar.)

De volgende jaren hebben een kalender in een gewoon jaar dat op een woensdag begint:

Kalender, Gewoon 3